Мозгалёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Мозгалёв, Алексей Павлович (1924—1976) — Герой Советского Союза.
 Мозгалёв, Игорь Анатольевич (род. 1961) — советский хоккеист.